Drakunkulose oder Dracunculose bezeichnet
 eine durch den Medinawurm (Dracunculus medinensis) beim Menschen ausgelöste Parasitose, siehe Dracontiasis
 eine durch den Medinawurm oder Dracunculus insignis beim Hund ausgelöste Parasitose, siehe Fadenwurminfektionen des Hundes#Drakunkulose
 andere Parasitosen durch Arten der Gattung Dracunculus (Tiergattung)